Купре́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Купра ← Куприан.
		 
Известные носители:	
 Купревич, Василий Феофилович (1897—1969) — советский ботаник, государственный и общественный деятель, профессор, Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель науки БССР (1967).	
 Купревич, Виктор Викторович (1925—2005) — советский и российский композитор литовского происхождения, педагог.

Примечания